Каса Плаја има више значења:

 Каса Плаја (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Каса Плаја (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику